Симодзи:
 Симодзи (Мияко) — остров в группе островов Мияко, Япония.
 Симодзи (Яэяма) — остров в группе островов Яэяма, Япония.